Pomazaniec – Chrystus, osoba namaszczona, wybraniec
 zbawiciel – gr. Soter, osoba uwalniająca z niekorzystnego stanu

 Film
 Dziki Mesjasz – brytyjski film biograficzny z 1972 roku
 Mesjasz: Pierwsze ofiary – amerykańsko-brytyjski thriller z 2001 roku
 Mesjasz (serial Netflix) – serial z 2019 roku

 Literatura
 Mesjasz – zaginiona powieść Brunona Schulza
 Mesjasz Diuny – powieść Franka Herberta
 Przyjście Mesjasza – cykl sonetów Adama Asnyka
 Mesjada – epos Friedricha Gottlieba Klopstocka

 Muzyka
 Mesjasz – oratorium Georga Friedricha Händla

 Osoby
 Edward Mesjasz – polski malarz batalista, pedagog
 Wissarion (mesjasz) – rosyjski mistyk, założyciel i głowa Kościoła Ostatniego Testamentu

 Psychologia
 kompleks mesjasza

Zobacz też 
 Messiah